Klitsch ist der Familienname folgender Personen:

 Clemens Klitsch (1892–1964), deutscher Pflanzenbauwissenschaftler
 Edgar Klitsch  (1887–1955), deutscher Theaterintendant und Schauspieler
 Günter Klitsch (1921–1954), deutscher Maler
 Peter Klitsch (* 1934), österreichischer Künstler und Maler
 Wilhelm Klitsch (1882–1941), österreichischer Schauspieler

Siehe auch:
 Klitzsch
 Karl Klietsch
 Glitch